Fernando Peters (Porto Alegre, 15 de novembro de 1971) é um guitarrista, compositor e produtor musical brasileiro.

Foi integrante da banda Cidadão Quem, sendo co-compositor da canção Perto Demais, e atuou com inúmeros músicos, como Solon Fishbone, Bebeto Alves, Magic Slim, Phil Guy, Eddie C. Campbell e Fábio Mentz.

Em 2010, lançou seu primeiro trabalho solo na internet, em duas partes: Carta de Navegação I e Carta de Navegação II. Peters compôs, produziu e tocou a grande maioria dos instrumentos no seu próprio estúdio, o Teufelhaus.

Em 2015, passou a acompanhar Humberto Gessinger em sua turnê Louco Pra Ficar Legal, após a saída de Esteban Tavares. Entretanto, por motivos não divulgados foi substituído pelo guitarrista Pelotense Felipe Rota.

Atualmente acompanha Humberto Gessinger em shows esporádicos. .

Ligações externas
 Site

Guitarristas do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul
Produtores musicais do Rio Grande do Sul
Naturais de Porto Alegre